

Patronyme 

 Joel Roberts Poinsett (1779–1851), docteur, botaniste, diplomate et homme d'État américain.

Toponymes 

 Le cap Poinsett, un cap situé en Antarctique.
 Le comté de Poinsett, un comté américain de l’Arkansas.
 Le lac Poinsett, un lac américain, situé dans les comtés de Brevard, d'Orange et d'Osceola en Floride.

Bâtiment 
 The Westin Poinsett, un hôtel américain situé à Greenville, en Caroline du Sud